hrabstwo Camden (ang. Camden County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Camden (ang. Camden County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Camden (ang. Camden County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Camden (ang. Camden County) w USA, w stanie Karolina Północna